

Місто
 Річиця — Гомельська область, Речицький район

Річиця — річка в Польщі та Україні (в межах Червоноградського району Львівської області), ліва притока Солокії

Села:
 Річиця — Волинська область, Ковельський район
 Річиця — Рівненська область, Вараський район
 Річиця — Рівненська область, Рівненський район

 Річиця — колишнє село в Іванківському районі Київської області
 Річиця — колишня назва села Вербівка, Рівненська область, Сарненський район

Річки:
 Річиця — рукав Дніпра у однойменному місті
 Річиця — річка у Вараському районі Рівненської області, ліва притока Стиру

Див. також 
 Речиця
 Рєчиця